Rift Rivals (RR) — серия межрегиональных турниров по League of Legends, организованных Riot Games в 2017—2019 годах. Rift Rivals представлял собой пять параллельных турниров, в которых смежные регионы соревновались друг с другом. Команды, занявшие лучшие места в весеннем Сплите (или другом стартовом сезоне) года, приглашались на турнир против лучших команд другого региона. В 2019 году Rift Rivals мероприятие было сведено только к двум крупнейшим турнирам: «Америка (NA LCS) против Европы (EU LCS)» и «LPL против LCK против LMS-VCS» для Южной Кореи, Китая, Тайваня и Вьетнама.

Из-за пандемии COVID-19 Riot отменила Rift Rivals 2020, поскольку первоначально запланированный временной интервал в июле 2020 года был занят Mid-Season Invitational. Riot дополнительно объявили, что прекратят проводить Rift Rivals.

Blue Rift 
 Европа — EU LCS (2017—2018) / LEC (2019)
 Северная Америка — NA LCS (2017—2018) / LCS (2019)

Red Rift 
 Китай — LPL
 Южная Корея — LCK
 Тайвань/Гонконг/Макао (LMS) (2017—2018) / Тайвань/Гонконг/Макао-Вьетнам (LMS-VCS) (2019)

Yellow Rift 
 Бразилия (BR)
 Северная Латинская Америка (LAN)
 Южная Латинская Америка (LAS)

Purple Rift 
 Япония (JP)
 Океания (OCE)
 Юго-Восточная Азия (SEA)

Green Rift 
 СНГ (CIS)
 Турция (TR)
 Вьетнам (VN, с 2018)

Примечания 

Соревнования по League of Legends